Das ISS Canary Wharf Squash Classic 2008 fand vom 8. bis 14. März 2008 in London, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 52.500 US-Dollar.

Vorjahressieger James Willstrop gewann erneut das Turnier. Im Endspiel setzte er sich gegen Cameron Pilley mit 9:11, 11:9, 8:11, 11:6 und 11:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2008